Das Versteck steht für:

 Das Versteck (1969), Originaltitel La residencia, norwegisch-spanischer Horrorfilm von Narciso Ibáñez Serrador (alias Luis Peñafiel)
 Das Versteck (1978), deutscher Liebesfilm (DDR) mit Manfred Krug und Jutta Hoffmann
 Das Versteck (Roman) (1992), Roman von Dean Koontz
 Das Versteck (2021), Originaltitel John and the Hole, US-amerikanisches Filmdrama von Pascual Sisto

Siehe auch:
 Versteck (heimlicher Unterschlupf)